Otopsis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av E. Ditlevsen 1917. Enligt Catalogue of Life ingår Otopsis i familjen Pilargidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Pilargiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Otopsis